Cavendish ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite westlich des Mare Humorum, nordwestlich des Kraters de Gasparis und südöstlich von Henry.
Der südwestliche Rand des stark erodierten Kraters wird von dem Nebenkrater Cavendish E überdeckt.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem englischen Naturwissenschaftler Henry Cavendish offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Cavendish auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Cavendish (Adelsgeschlecht)